Kardos Géza (1887–1947) magyar orvos
 Kardos Géza magyar sebészfőorvos (*1930 k.)
 Kardos Géza (1918–1986) kosárlabdázó, közgazdász, politikus
 Kardoss Géza (helyenként Kardos, 1888–1955) magyar színész.
 Kardos Géza (1919–2004) sebész főorvos, Miskolc város díszpolgára. Cegléden született.